OES steht als Abkürzung für:
 Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, US-Behörde für Weltmeere, Umwelt, Wissenschaft und Technik sowie Gesundheit 
 Obere Einflussstauung, Behinderung des venösen Rückflusses zum Herzen
 Old English Sheepdog, eine britische Hunderasse, siehe Bobtail
 Open Enterprise Server, eine Sammlung von Netzwerkdiensten
 Optical Emission Spectrometer, ein Gerät zur Analyse von Metalllegierungen, siehe Funkenspektrometer
 Optische Emissionsspektrometrie, ein analytisches Verfahren, siehe Atomemissionsspektrometrie
 Oregon Episcopal School, private Mittelschule in Portland
 Organic Electronics Saxony, eine Interessenvertretung für Forschung und Industrie in Bereichen um organische Elektronik  
 Original Equipment Supplier, siehe Erstausrüster
 Österreichisches Elektronisches System, ein österreichisches digitales Telefonsystem

Oes bezeichnet:
 Oes, Stadtteil von Butzbach, siehe Hausen-Oes

Abkürzung